Таубес () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Таубес, Клиффорд (род. 1954) — американский математик, доктор философии с физики, профессор Гарвардского университета.
 Таубес, Якоб (1923—1987) — немецкий философ, социолог религии, исследователь иудаизма.